Mohammed IV (Nasriden), koning van Granada (1325-1333)
 Abu Zayyan Muhammad IV, sultan van Marokko (1384-1386)
 Mohammed IV (Hafsiden), vorst van Ifriqiya (1494-1526)
 Mehmet IV, sultan van het Ottomaanse Rijk (1648-1687)
 Mohammed IV van Marokko, sultan van Marokko (1859-1873)